Menchú steht für:

 Rigoberta Menchú (* 1959), guatemaltekische Menschenrechtsaktivistin
 (9481) Menchú, nach der Menschenrechtsaktivistin benannter Asteroid